Bei den XXV. Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona fanden zwei Wettkämpfe im Basketball statt.

Medaillenspiegel

Männer 

In diesem Jahr spielten für die USA erstmals keine Amateure, sondern die besten NBA-Profis. Das so genannte Dream Team gewann auch erwartungsgemäß Gold.

Frauen

Weblinks 

Basketball
1992
Basketballwettbewerb in Spanien
Basketballveranstaltung 1992
Sport (Badalona)
Basketball (Katalonien)